Вагони метрополітену моделей 81-717 (головний) та  81-714 (проміжний) були розроблені Митищинським машинобудівним заводом у другій половині 1970-х років. Від попередніх моделей відрізняються не тільки зміненою маскою, але і потужнішими двигунами, відсутністю кабін машиніста в проміжних вагонах, а також більш широким застосуванням електроніки в електрообладнанні.

Модифікації

Експортні

81-717.1/714.1 ПРАГА

81-717.2/714.2 БУДАПЕШТ

81-717.3/714.3 ВАРШАВА

81-717.4/714.4 СОФІЯ

Для СРСР

81-717.5/714.5

81-717.5М/714.5М, 81-717.5Б/714.5Б, 81-714.5П, 81-717.5К/714.5К и 81-717.5Н/715.5Н

81-717.6К/714.6К и 81-717.6/714.6

81-717.5А/714.5А

Посилання 

 Вагони 81-717/714 на сайті «Метровагони» 
 Фотографії вагонів 81-717.6 та 81-717.6к 

Вагони метро